Fuzil - armas de fogo portátil
Os Fuzis - um filme brasileiro

Desambiguação